Шотландская Премьер Дивизион 1995/1996 () — 99-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 26 августа 1995 года и закончился 4 мая 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на soccerbot.com  
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1995/1996
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1995 году
Спорт в Шотландии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996